Адельман () — фамилия. Известные носители:

 Адельман, Георгий Викентьевич (1811—1888) — немецкий врач-хирург и педагог.
 Адельман, Ирма (1930—2017) — американский экономист, профессор Калифорнийского университета в Беркли.
 Адельман, Рик (род. 1946) — американский профессиональный баскетболист и тренер.